

Geografia 
 Rapino – comune della provincia di Chieti, in Abruzzo
 Rapino – frazione di Teramo, in Abruzzo

Persone 
 The Rapino Brothers – duo di produttori italiano
 Charlie Rapino – musicista e produttore discografico italiano
 Pantaleone Rapino – militare italiano 
 Remo Rapino – scrittore italiano

Pagine correlate 
 Rapina (disambigua)

Altri progetti